Le DUT Management de la Logistique et du Transport met en œuvre des compétences de communication afin de coordonner les relations entre les acteurs de l’entreprise (fournisseurs, clients). Sa maîtrise des langues étrangères (anglais en particulier) est un atout essentiel. Maillon incontournable de la relation client, il développe des aptitudes à la négociation commerciale et possède une bonne connaissance de la mercatique, du droit et de l’économie. Il maîtrise les méthodes de traitement et de transmission de l’information (outils informatiques).

Programme 
Le programme du DUT Gestion Logistique et Transport (GLT) a été actualisé en 2013 par une commission comprenant des enseignants et des professionnels du secteur. Le contenu du diplôme est donc en adéquation avec les besoins des entreprises et permet de former des diplômés rapidement opérationnels.

Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) donne lieu à l’attribution de 120 ECTS. Le DUT est un diplôme de niveau III (actuel niveau 5) inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). En outre, le DUT GLT donne l'équivalence (sur demande) de l'attestation de capacités professionnelles en transport routier dans le cadre du « paquet routier ».

Gestion de la logistique et du transport 
Le diplômé GLT met en œuvre des méthodes rationnelles visant à réguler les flux en s'appuyant sur un système logistique et des réseaux d’information performants.

Le logisticien a des connaissances en gestion tournées vers l’analyse et le contrôle des coûts, en commerce international afin d'élaborer des échanges efficients avec les partenaires internationaux (fournisseurs, transitaires, administrations, etc.). Il connaît aussi les outils d’optimisation de la qualité et de la sécurité des flux physiques et informationnels.

L’activité professionnelle du diplômé GLT peut nécessiter de nombreuses techniques d’exploitation (transports de personnes et de marchandises, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion d'entrepôts, techniques de la logistique internationale, etc.). Le diplômé MLT aura à terme la responsabilité d’unités, mettant ainsi en œuvre ses compétences de gestion d’équipes.

Volumes horaires 
La formation comprend  d’enseignement encadré. À ces enseignements s’ajoutent  de projet faisant l’objet d’un tutorat en IUT et deux périodes de stage en entreprise d’une durée totale de  ( au semestre 2,  au semestre 4).

Les  de formation encadrée se répartissent comme suit :
 cours magistraux (CM) :  (CM = classe entière)
 travaux dirigés (TD) :  (TD = )
 travaux pratiques (TP) :  (TP = )

Les unités d'enseignement

UE 1 : Communiquer et connaître l'entreprise

UE 2 : Gérer la logistique et le transport

UE 3 : Se préparer à la vie professionnelle

Les débouchés 

 Marché du travail
 Études courtes (Licence professionnelle)
 Études longues (Master ou doctorat)

En 2004:
 Plus de 60 % des diplômés ont poursuivi leurs études
 Plus de 50 % des diplômés poursuivant leurs études choisissent une licence professionnelle
 Le DUT GLT est un des DUT qui enregistre le taux d'insertion immédiate et durable le plus élevé (30 %)

Vie active 
 Assistant responsable d'exploitation
 Transitaire
 Commissionnaire transport
 Affréteur
 Gestionnaire des stocks
 Logisticien industriel
 Responsable entrepôt
 Responsable logistique
 Responsable service export
…

Études courtes 
 Brevet de technicien supérieur (BTS) Transport et prestations logistiques
 Licence professionnelle

Formations hors France

Au Québec 
Dans cette province canadienne, il existe un diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques de la logistique du transport (3 ans d'études post-secondaires techniques) et un baccalauréat universitaire en génie des opérations et de la logistique (4 ans d'études universitaires) qui peuvent comporter plusieurs des aspects de la formation française.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Le site des IUT GLT
 BUT GLT de l'IUT d'Évry Val d'Essonne

Gestion logistique et transport